

Вентворт — місто, штат Нью-Гемпшир
 Вентворт — місто, штат Північна Кароліна
 Вентворт — селище, штат Міссурі
 Вентворт — селище, штат Південна Дакота